Сильвия Фульда (; 5 июля 1923, Бухарест — 1973) — румынская  театра, кино, телевидения, радио, мастер озвучивания. Заслуженная артистка СРР.

Биография 
В 1948 году окончила бухарестский институт театрального и киноискусства им. Караджале.

Дебютировала в кино в 1963 году, сыграв первую роль в фильме «Улыбка в разгаре лета» режиссёра Джо Сайзеску, где сыграла мать главного героя. Снялась в около 10 кино- и телефильмов. Была одной из ведущих актрис Национального театра. В 1958 году спектакль театра «Ревизор» по пьесе Гоголя (режиссёр Сикэ Василе Александреску) был отмечен в советской прессе. Игру Сильвии Фульды отметила «Советская культура», а «Запорожская правда» писала: «Актрисы Сильвия Фульда (Анна Андреевна) и Евгения Поповичи (Марья Антоновна) нашли подлинное сценическое решение. Мать и дочь как бы дополняют друг друга. Обе исполнительницы особенно хороши в последнем акте, когда мечты о светской петербургской жизни вдруг разбиваются о суровую реальность».

Актриса умерла в 1973 году и была кремирована.

Избранная фильмография 
 Улыбка в разгаре лета (1963)
 В четырёх шагах от бесконечности (1964)
 Титаник-вальс (1965)
 Род Шоймаров (1965)
 Племя теней (1965)
 Утро благоразумного человека (1967)
 Под созвездием Девы (1967)
 Небо начинается на третьем этаже (1967)

Критика 
А. Л. Штейн на страницах газеты «Советская культура» отметил, что обе женские роли румынской постановки спектакля «Ревизор» неверно трактованы и неудачно сыграны. В частности, по его мнению, Сильвия Фульда напрасно воплотила Анну Андреевну как светскую аристократическую даму вместо глупенькой и жеманной провинциальной мещанки.

Рецензенты, анализируя постановку горьковской пьесы «На дне», отмечали, что Василиса Карповна в исполнении Сильвии Фульды, господствуя над жильцами, под маской безмятежности живёт своей напряжённой судьбой.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Silvia Fulda
 Istoricul TNB. Teatrul Naţional Bucureşti

Киноактрисы Румынии
Актрисы театра Румынии
Выпускники института имени Караджале
Заслуженные артисты Румынии